Sossau ist der Ortsname von

 Sossau (Dingolfing), ehemaliges Schwaigdorf und Stadtteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Sossau (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sossau (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern
 Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Sossau)

Sossau ist der Familienname folgender Personen:

 Anian Sossau (* 2000), deutscher Skilangläufer

Siehe auch:
 Sassau